Iggavigissoq bezeichnet:
 Iggavigissoq (Bucht), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Iggavigissoq (Fjord) (auch Sungaasap Kangerlua), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland